Соляной бунт:
 Соляной бунт (Московское восстание 1648 года) — один из крупнейших городских бунтов периода царствования Алексея Михайловича.
 Соляной бунт (поэма) — эпическая поэма русского советского поэта Павла Васильева.

Примечания